Чемпионат Казахстана по пляжному футболу 2016 — 10-й чемпионат страны по данному виду спорта.

Турнирная таблица 
Начисление очков
 3 очка − Победа в основное время
 2 очка − Победа в овертайме
 1 очко − Победа по пенальти
 0 очков − Любое поражение

Матчи

1-й тур 
10 июня 2016. Капшагай
 Арман — Водник — 7:3
 Ушкын-Искра — СДЮШОР № 7 — 2:0
11 июня 2016. Капшагай
 Арман — СДЮШОР № 7 — 5:3
 Ушкын-Искра — Водник — 6:5 (д.в.)
12 июня 2016. Капшагай
 Водник — СДЮШОР № 7 — 4:3
 Ушкын-Искра — Арман — 4:2

2-й тур 
24 июня 2016. Алматы
 Арман — Водник — 6:5
 Ушкын-Искра — СДЮШОР № 7 — 8:4
25 июня 2016. Алматы
 Арман — СДЮШОР № 7 — 7:4
 Ушкын-Искра — Водник — 3:2
26 июня 2016. Алматы
 Водник — СДЮШОР № 7 — 4:3
 Ушкын-Искра — Арман — 1:5

3-й тур 
12 июля 2016. Алматы
 Арман — Водник — 7:5
 Ушкын-Искра — СДЮШОР № 7 — 7:5
13 июля 2016. Алматы
 Арман — СДЮШОР № 7 — 5:0
 Ушкын-Искра — Водник — 8:6
14 июля 2016. Алматы
 Водник — СДЮШОР № 7 — 5:6
 Ушкын-Искра — Арман — 5:1

4-й тур 
12 августа 2016. Павлодар
 Ушкын-Искра — Водник
 Арман — СДЮШОР № 7
13 августа 2016. Павлодар
 Ушкын-Искра — СДЮШОР № 7
 Арман — Водник
14 августа 2016. Павлодар
 Водник — СДЮШОР № 7
 Ушкын-Искра — Арман 0:3

Примечания 

Чемпионаты Казахстана по пляжному футболу